A palavra coquinho pode referir-se a:
o diminutivo de coco;
Coquinho - outro nome do jerivá (Syagrus romanzoffiana);
Coquinho - outro coqueiro (Syagrus microphylla);
Coquinho - outro nome do alho-do-mato (Cipura paludosa).
Coquinho - apelido do jogador volante do Atlético Paranaense, Brasil (Deivid)

Desambiguação